Чемпіонат України з футзалу 2017—2018 рр. розпочався 16 вересня 2017 року, регулярний чемпіонат складався з 18 турів і закінчився 4 березня 2018 року. У турнірі брало участь 10 команд, але 2 листопада клуб «Юні-Ламан» (Одеса) знявся з чемпіонату. Усі результати матчів за участю команди «Юні-Ламан» протягом семи турів чемпіонату було анульовано.

Чемпіоном регулярної частини чемпіонату став київський «Хіт», який у плей-оф поступився «Титану» (Покровське) в «бронзовій» серії матчів. Золотими призерами сезону стала команда «Продексім» із міста Херсон.

Кращим бомбардиром за підсумками регулярного чемпіонату та плей-оф став Олександр Педяш із 26 голами (17 в регулярному чемпіонаті та 9 в іграх плей-оф), який у цьому сезоні встиг зіграти за команди «Сокіл» (Хмельницький) та ХІТ (Київ).

Учасники 
 Енергія (Львів)
 Епіцентр К-Авангард (Одеса)
 ІнБев-НПУ (Київ, Житомир)
 Кардинал-Рівне (Рівне)
 Продексім (Херсон)
 Сокіл (Хмельницький)
 Титан (Покровське)
 Ураган (Івано-Франківськ)
 ХІТ (Київ)

Турнірна таблиця регулярного чемпіонату 

|}
Після завершення 18-го туру регулярного чемпіонату

Плей-оф 
Чвертьфінальна, півфінальна та фінальна серії плей-оф проходили до трьох перемог однієї з команд. Серія за бронзові медалі — до двох перемог однієї з команд.

Бомбардири (регулярний сезон+плей-оф):
 О. Педяш (Сокіл/ХІТ) — 26 (17+9)
 В. Гріцовець (Титан) — 16 (13+3)
 А. Мілінькій (Титан) — 16 (11+5)
 В. Дзюба (ІнБев-НПУ) — 13 (12+1)
 Т. Кузь (Енергія) — 13 (12+1)
 В. Танський (Енергія) — 13 (6+7)
 А. Федюк (Кардинал-Рівне) — 12 (8+4)
 О. Боргун (Титан) — 12 (10+2)
 М. Волянюк (Кардинал-Рівне) — 12 (10+2)
 А. Хамдамов (Сокіл) — 12 (12+0)
 Б. Свірідов (Продексім) — 11 (7+4)
 О. Корнійчук (ХІТ) — 11 (8+3)
 С. Журба (ХІТ) — 11 (11+0)

Джерела

Посилання 

Чемпіонат України з футзалу
2017 у футзалі
2018 у футзалі
2017 в українському спорті
2018 в українському спорті